Black Hole (bier), een Belgisch bier
 The Black Hole (1979), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1979
 Black Hole (2002), een Amerikaanse dramafilm uit 2002
 The Black Hole (2006), een Amerikaanse televisie-sciencefictionfilm uit 2006
 Black Hole (2015), een Australische documentairefilm uit 2015
 Black Hole (televisieserie), een Chinese televisieserie, geschreven en geregisseerd door Lu Chuan
 Black Hole Recordings, een platenlabel
 Black Hole (Avonturenpark Hellendoorn), een voormalige achtbaan van Anton Schwarzkopf in het Nederlandse pretpark Avonturenpark Hellendoorn